Departamento San Pedro puede referirse a:

 Departamento San Pedro, división administrativa de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Departamento San Pedro, división administrativa de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Departamento de San Pédro, división administrativa de Costa de Marfil;
 Departamento de San Pedro, división administrativa de Paraguay.